Миньковка — название населенных пунктов.

Казахстан 
 Миньковка — прежнее название аула Байкадам в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области.

Россия 
 Миньковка — посёлок в Мелеузовском районе Башкирии, упразднён в 1971 году.

Украина 
 Миньковка — село в Бахмутском районе Донецкой области.